Padre Brown, personaggio letterario di presbitero e investigatore, protagonista di oltre cinquanta racconti gialli dello scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton. 
 I racconti di padre Brown (1970),  sceneggiato televisivo della RAI, diretto da Vittorio Cottafavi e interpretato da Renato Rascel, ]ispirato ai racconti di G. K. Chesterton.
 Padre Brown (2013), serie televisiva della BBC, ispirata al personaggio di G.K. Chesterton.

Pagine correlate 

 Father Brown, serie televisiva della ITV del 1974.